Abrikossow, weibliche Form Abrikossowa, ist der Familienname folgender Personen:
 
 Andrei Lwowitsch Abrikossow (1906–1973), sowjetischer Schauspieler
 Anna Iwanowna Abrikossowa (1882–1936), russische Katholikin